"Miłości żar" – singel Jana Bo
 "Miłości żar" – singel Wandy i Bandy

Zobacz też
 Żar miłości – film z 1928 roku